een voormalige Paiwanische taal, zie Hoanya (taal)
 een dialect van die taal, zie Hoanya (dialect)
 een Taiwanese volksstam (in relatie tot de taal uiteraard), zie Hoanya (volksstam)